Västra Svarttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Svarttjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (8,1 ha)
Västra Svarttjärnen, Närke är en sjö i Örebro kommun,  (1,9 ha)
Västra Svarttjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Västra Svarttjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (2,3 ha)

Se även
Svarttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn